Podłosie (Będzin)
 Podłosie (Białoruś)